Кастеллан:

 Кастеллан — коммуна на юго-востоке Франции.
 Кастеллан — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Кастеллан — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.
 Кастеллан — пересадочная станция Марсельского метро с линии 1 на линию 2.